Finnur Jónsson ist der Name folgender Personen: 

* Finnur Jónsson (Bischof) (1704–1789), isländischer Bischof von Skálholt
 Finnur Jónsson (Philologe) (1858–1934), isländischer Philologe
 Finnur Jónsson (Maler) (1892–1993), isländischer Maler 
 Finnur Jónsson (Politiker) (1894–1951), isländischer Politiker, Justizminister 1944–1947